Ветеран:

 Ветеран — професійний вояк, який відслужив визначений термін у армії.
 Ветеран — досвідчений воїн, який брав участь у багатьох битвах.
 «Ветеран» — американський фільм 2006 року.

Топонім

Ветеран — місто, штат Нью-Йорк
 Ветеран — переписна місцевість, штат Вайомінг

Примітки